«Но́вые семь чуде́с све́та» — проект, целью которого стал поиск современных семи чудес света. Организован некоммерческой организацией New Open World Corporation по инициативе швейцарца Бернара Вебера. Выборы новых семи «чудес света» из известных архитектурных сооружений мира происходили через SMS, телефон или интернет. 

Итог был объявлен 7 июля 2007 года. В этот день в столице Португалии Лиссабоне были названы новые семь чудес света:

Финалисты конкурса

См. также 
 Чудеса света
 Семь чудес света
 Семь новых чудес природы
 Семь чудес России
 Семь чудес Украины
 Семь природных чудес Украины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Победители конкурса
 Финалисты конкурса
 Список номинантов (вариант 1) 

Семь чудес света